Serguéi Karasiov puede referirse a: 

 Serguéi Karasiov, jugador de baloncesto.
 Serguéi Karasiov, árbitro de fútbol.